Euronext Paris, een dochteronderneming de Europese beursmaatschappij Euronext en de erfgenaam van de historische beurs van Parijs
 Palais Brongniart, het historische beursgebouw van Parijs